West Covina - uma cidade americana do estado da Califórnia
Massacre de Covina - um massacre ocorrido em 24 de dezembro de 2008 em Covina
Covina (Califórnia) - uma cidade localizada no estado americano da Califórnia

Desambiguação